Назаренко () — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Назаренко, Анастасия Константиновна (род. 1993) — российская гимнастка, олимпийская чемпионка.
 
 Назаренко, Андрей Валерьевич (род. 1979) — украинский государственный служащий, политик.

В 
 
 
 
 Назаренко, Виталий Викторович

Г 
 Назаренко, Герасим Игоревич (род. 1953) — российский специалист в области информационных технологий в медицине, академик РАН.

Д

Е 
 Назаренко, Евгения Павловна (род. 1950) — советская волейболистка.
 Назаренко, Евгений Фёдорович (род. 1955) — советский кинодраматург.
 Назаренко, Екатерина Александровна (1916—?) — Герой Социалистического Труда.

И

К 
 Назаренко, Кирилл Борисович (род. 1976) — историк, профессор Санкт-Петербургского государственного университетa.

Л 
 Назаренко, Леонид Васильевич (род. 1955) — советский футболист и российский тренер.
 Назаренко, Людмила Павловна (род. 1947) — советский и российский учёный.

М 
 Назаренко, Михаил Иосифович (род. 1977) — литературовед, критик, писатель-фантаст.

Н 
 Назаренко, Назар Николаевич — доктор биологических наук, доцент Тамбовского государственного университета.
 Назаренко,  Николай Григорьевич (1911—1992) — донской казак, коллаборант, правый экстремист.
 Назаренко, Николай Николаевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.

О 
 Назаренко, Олег Григорьевич (род. 1967) — советский и украинский футболист.
 Назаренко, Олеся Евгеньевна (род. 1976) — туркменская и российская спортсменка.

П

С 
 Назаренко, Сергей Андреевич (1949—2005) — советский и российский учёный.
 Назаренко, Сергей Юрьевич (род. 1980) — украинский футболист.
 Назаренко, Светлана Анатольевна (псевдоним:Ая; род. 1970) — солистка группы «Город 312».
 Назаренко, Сусанна Александровна (1946—2018) — театральная актриса, заслуженная артистка России.

Т 
 Назаренко, Татьяна Григорьевна (род. 1944) — художница, народный художник РФ.
 Назаренко, Тихон Николаевич (1900—1988) — советский генерал-майор.

ю 
 Назаренко, Юрий Геннадьевич (род. 1976) — белорусский государственный деятель.

Я

См. также 
 Назаренкова

Примечания